Azubuike – nome maschile igbo
 Kelenna Azubuike – ex cestista nigeriano
 Okechukwu Azubuike – calciatore nigeriano
 Udoka Azubuike – cestista nigeriano